Torreon kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Torreón (ort i Mexiko, Oaxaca), Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Torreón, ort i Coahuila, 
 Torreón (kommun), Coahuila,

USA 

 Torreon (ort i USA, Sandoval County), New Mexico, 
 Torreon (ort i USA, Torrance County), New Mexico, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar